Parkhof (Amsterdam)
 Parkhof (Weert)
 Parkhof (Alkmaar)